Експресивність — властивість певної сукупності мовних одиниць передавати суб'єктивне ставлення мовця до змісту висловлювань, або адресату.
 Експресивність — статистичні показники прояву в фенотипі різних представників популяції одного й того ж алеля певного гену генотипу популяції.